PVH steht für:
 Kartoffelvirus H
 PVH Corp., US-amerikanisches Bekleidungsunternehmen
 Premier vol habité, französisch-russisches Raumfahrt-Forschungsprojekt
 Flughafen Porto Velho in Brasilien (IATA-Code)
 Phoenix Venture Holdings, ehemaliges britisches Konsortium, von 2000 bis zur Insolvenz 2005 Besitzer des Autoherstellers MG Rover
 Hindenburgplatz (Hildesheim)
 Produktionsverbindungshandel

Abkürzung